Cette page présente une liste des vaisseaux des séries de la franchise Stargate : Stargate SG-1, Stargate Atlantis et Stargate Universe.

Vaisseaux des Anciens

Cité d'Atlantis 

La cité d'Atlantis est un vaisseau spatial capable de voyager à travers l'hyperespace. C'est sur cette cité que les Anciens rallièrent la galaxie de Pégase depuis la Voie lactée.

Elle a été laissée en sommeil pendant  ans (en l'immergeant dans l'océan de la planète Lantia qui se trouve dans la galaxie de Pégase) par les Anciens pendant le siège des Wraiths en espérant que des êtres humains y reviendraient un jour.
Une seconde cité d'Atlantis fut construite par les Anciens et cachée dans la galaxie de Pégase. Au fil du temps, la cité a subi des dommages et seule la tour centrale émerge encore du sol. Atlantis est la plus grande merveille technologique des Anciens.

Les Asurans ont créé également plusieurs exemplaires de la ville d'Atlantis et l'équipe du colonel Sheppard rencontra une cité similaire dont il ne restait que la flèche centrale (cf : Stargate Atlantis, 2x15, "La Tour").

Classe Aurore 
La classe Aurore a été nommée ainsi car lAurore est le premier vaisseau de cette classe à avoir été découvert par l'expédition d'Atlantis. Les vaisseaux de classe Aurore étaient les principaux vaisseaux de guerre des Anciens dans leur guerre contre les Wraiths. Leurs boucliers font partie des plus résistants de la franchise ; ils sont également dotés de drones, de canons à énergie et d'une hyperpropulsion.

Vaisseau temporel de type jumper 
Créé par Janus, très controversé chef scientifique de la cité d'Atlantis au temps de l'Exode, celui-ci a créé un dispositif permettant aux Anciens à bord du Jumper de faire des bonds dans le temps, le saut étant à chaque fois de 200 ans. Ce fut ce Jumper que la première équipe d'Atlantis découvrit avant que le bouclier ne cède sous la pression de l'eau et ne noie tous les membres de l'expédition, ce fut accidentellement qu'Elizabeth Weir l'activa revenant immédiatement au temps du siège d'Atlantis. Moros, lorsqu'il apprit cela, ordonna de détruire ce Jumper et à Janus de détruire toutes ses recherches sur les voyages temporels, ce qu'il ne fit pas puisqu'un autre Jumper identique fut retrouvé dans la Voie lactée par SG-1 (cf : Stargate SG-1, 8x13, "Une vieille connaissance").

Vaisseaux de transport 
De taille et de forme inconnue, on peut seulement supposer qu'ils sont équipés exclusivement pour le transport d'Anciens lorsque celui-ci ne peut pas s'effectuer par le réseau de portes. Comme lors du siège d'Atlantis, il doit disposer de boucliers particulièrement puissants, et des ressources pour supporter un long voyage avec beaucoup de passagers, ce qui n'est pas possible avec les autres types de vaisseaux.

jumper 

C'est un petit véhicule de transport de 12 places assises, capable de passer la porte des étoiles et de naviguer sous l'eau. Il possède un occulteur pouvant devenir un bouclier, ainsi qu'un armement composé de 12 drones. Contrôlé par la pensée, le pare-brise avant permet un affichage des informations demandées par le pilote. Les vaisseaux de classe Aurore sont capables d'embarquer plusieurs jumpers. Un jumper amélioré est trouvé dans Stargate SG-1 et il a un appareil temporel qui sert à revenir dans le passé pour voler un E2PZ à Râ.

Destinée 

Le Destinée est le vaisseau où se déroule l'intrigue principale de Stargate Universe, il fonctionne uniquement à l'énergie solaire, énergie puisée dans le cœur même des étoiles. Le Destinée a été lancé il y a des millions d'années pour explorer l'univers, passant de galaxie en galaxie. Il ne dispose pas d'une hyperpropulsion à proprement parler, mais se sert d'une propulsion VSL.

Navettes du Destinée 
Elles sont au nombre de deux à bord du Destinée, mais il peut en accueillir trois au total. Vu du dessus, le vaisseau à trois emplacements, un à l'avant de la Passerelle, et deux dos à dos sur la gauche de la Passerelle. La capacité maximale d'une navette est de 17 personnes (avec vivres et matériel de survie). Lors de l'arrivée de l'équipe sur le Destinée, le Sénateur Armstrong se sacrifia pour fermer de l'intérieur la porte d'une navette heurtée par un débris et dont une vitre était brisée, perdant de ce fait le très précieux air du Destinée. Elles font, d'après les plans des studios,  de long.

Vaisseaux des Asgards

Classe Beliskner 

Les vaisseaux de classe Beliskner constituaient la principale force de frappe des Asgards avant qu'ils soient peu à peu remplacés par les vaisseaux de classe O'Neill.

Classe O'Neill 

Les vaisseaux de classe O'Neill ont été conçus presque exclusivement pour faire face aux Réplicateurs. Le premier d'entre eux, le O'Neill, fut sacrifié pour faire tomber les Réplicateurs dans un piège. D'autres vaisseaux de ce type — tels que le Valhalla contrôlé par Aegir — participèrent avec succès à la défense de la planète mère des Asgards contre un vaisseau avancé réplicateur.

Les vaisseaux de classe O'Neill possèdent des boucliers très puissants (environ 5 fois plus puissants que ceux d'un vaisseau ha'tak) et des missiles d'énergie destructeurs (une rafale d'environ 7 tirs toutes les 8 secondes).

Un vaisseau de classe O'Neill fut également envoyé pour combattre les vaisseaux oris traversant la superporte. Il dut fuir le combat lorsqu'ils virent que la bataille était perdue et leurs armes inefficaces.

Classe Daniel Jackson 
Le vaisseau Asgard Daniel Jackson est l'un des vaisseaux asgards les plus sophistiqués qu'ils aient jamais construits. Son rôle principal est la recherche scientifique, mais il est doté d'armements, de boucliers et d'un blindage digne des plus grands vaisseaux de guerre. Il peut créer une interface neurale pour créer un appareil comme le disrupteur. Ce type de vaisseau est aussi un vaisseau scientifique comme celui de Loki qui était équipé d'un manipulateur d'ADN.

Vaisseaux-mère asgards 
Les vaisseaux-mères asgards possèdent une puissance de feu bien supérieure aux vaisseaux de classe Beliskner. De plus, leurs boucliers améliorés les rendent bien plus résistants, notamment face aux puissants Goa'ulds ou aux Réplicateurs.

Vaisseaux de classe Vanir 
Ce type de vaisseau est utilisé par les Asgards de la galaxie de Pégase, on peut l'apercevoir dans les épisodes 5x10 et 5x11 de Stargate Atlantis. Ils ont environ la même taille qu'un vaisseau traveller, sont dotés d'une hyperpropulsion, de puissants boucliers et d'armes à énergie possédant une grande puissance de feu. Ce vaisseau a la particularité de pouvoir franchir n'importe quel bouclier grâce à un champ électromagnétique.

Vaisseaux des Goa'ulds 
Ils sont également utilisés par l'Alliance luxienne et la rébellion jaffa.

Planeurs de la mort 

Le planeur de la mort est un vaisseau biplace très maniable. Il décolle généralement d’un ha’tak, c’est pourquoi ses ailes se rétractent pour pouvoir entrer dans les hangars du vaisseau-mère. Il est trop petit pour pouvoir voyager dans l’hyperespace. Ses armes principales sont des canons, une version lourde des longs bâtons jaffas.

Enfileur d'aiguille 
Planeur modifié pouvant passer à travers une porte des étoiles. Un enfileur d'aiguille fut utilisé par Teal'c et le général Hammond pour sauver SG-1 des griffes d'Hator. C'est un vieux prototype abandonné à cause du risque couru par le pilote. Il est impossible de savoir si la voie est dégagée et si le pilote manque son coup, cela entraîne la destruction de l'appareil. C'est sans doute pourquoi les Goa'ulds préfèrent transporter les planeurs de la mort dans leurs vaisseaux-mère.

Tel'tak 

Un tel’tak est un vaisseau-cargo dont se servent les Goa'ulds et les Tok'ras. Il peut voyager dans l’hyperespace, et dans la plupart, on trouve un système de camouflage, des anneaux de transport et des capsules de survie. S'il n'est généralement pas armé, certains exemplaires peuvent l'être, notamment dans l'épisode 4 de la saison 9 ou l'épisode 15 de la saison 10. Le SGC a souvent utilisé ces vaisseaux en partenariat avec les Tok’ras ou les rebelles jaffas. Teal'c, O’Neill, Bra'tac, Selmak et Carter sont des pilotes experts.

Al'kesh 

L'al'kesh est un bombardier de moyenne portée capable de voyager dans l'hyperespace, équipé d'anneaux de transport et d'un système de camouflage. Il est suffisamment maniable pour attaquer un vaisseau-mère. Les Goa'ulds s'en servent souvent lors de leurs attaques aériennes, mais l'al'kesh peut aussi transporter de vastes armées pour les déposer au sol.

Kéops 
Le kéops est un vaisseau en forme de pyramide pouvant débarquer sur une pyramide de la taille de la pyramide de Khéops. Le vaisseau est capable de s'ouvrir à son sommet. Il peut accueillir au moins deux planeurs de la mort.
Deux vaisseaux de ce type furent rencontrés :
 celui de Rà rencontré lors de la première mission sur Abydos et détruit par Jack O'neill et Daniel Jackson.
 celui d'Heru'ur rencontré lors de la troisième mission sur Abydos (c.f. 2x09 : Secrets).

Ha'tak 

Le ha'tak est un vaisseau amiral puissamment armé, capable de voyager dans l'hyperespace. Il ne possède généralement pas de système de camouflage. Il peut transporter des milliers de guerriers, lancer plusieurs escadrons de planeurs de la mort et détruire de vastes territoires planétaires depuis l'espace. Les Goa'ulds en possèdent des centaines, et les Grands Maîtres en commandent des flottes entières. Un vaisseau amiral goa'uld fait plusieurs fois la taille d'un ha'tak.

Vaisseau amiral d'Apophis 
Vaisseau utilisé par Apophis lorsqu'il prit possession de l'empire de Sokar. Ce vaisseau est une version gigantesque du ha'tak. Son armement peut détruire un ha'tak en deux minutes. Ce vaisseau a sûrement été construit par Sokar puis fut récupéré par Apophis. Il s'autodétruisit lors d'une infestation de Réplicateurs.

Vaisseau prototype d'Apophis 
Ce vaisseau construit par Apophis possède des systèmes offensifs et défensifs supérieurs à ceux d'un ha'tak. Ce vaisseau fut détruit par SG-1 grâce aux bracelets ataniks (cf : Stargate SG-1, 4x03, "Expérimentation hasardeuse").

Vaisseau amiral d'Anubis 
Vaisseau équipé d'une arme qui grâce à cinq œils, sans doute un autre type de générateur surpuissant utilisé par les Anciens dont seul le naquadria ou un E2PZ peut égaler en puissance, peut détruire une flotte de ha'taks, une porte des étoiles ou une planète. Les boucliers du vaisseau ne fonctionnent qu'à 40 % dans une atmosphère. Le vaisseau subit des dégâts lors d'une explosion de naquadria, puis fut détruit par une flotte de ha'taks commandée par Baal.
Un second exemplaire fut utilisé par Anubis lors de l'invasion de la Terre. Il fut détruit par l'arme des Anciens en Antarctique.

Station spatiale 

Il s'agit du seul effort commun des Goa'uld. Cette station sert de zone neutre où le Conseil des Grands Maîtres se réunit en période de crise pour discuter d'un problème affectant l'ensemble des Goa'uld ou négocier un traité avec des races extérieures (par exemple les Asgard).

Vaisseaux des Oris

Vaisseaux de guerre 

Les vaisseaux-mère Oris sont des vaisseaux très puissants pouvant détruire un ha'Tak en un seul tir. Ils peuvent aussi détruire un vaisseau terrien très facilement et le Korolev en a fait les frais, SG-1 a même une fois failli s'emparer d'un exemplaire.

Chasseurs 
Les chasseurs oris sont des vaisseaux d'apparence semblable aux darts des Wraiths. Ils servent très peu car les Oris préfèrent utiliser leurs vaisseaux-mère pour bombarder la planète, ou les prêcheurs s'il s'agit de capturer la planète.

Vaisseaux des Réplicateurs de la Voie lactée 

La plupart du temps, les vaisseaux des Réplicateurs sont volés aux autres races de la galaxie dont ils se nourrissent pour se répliquer. Il arrive cependant, quand les circonstances l'exigent, qu'ils créent leurs propres vaisseaux.

Croiseurs 
Le premier vaisseau du genre fut créé par Numéro 5 pour échapper au piège tendu par Thor. Il est entièrement composé de Réplicateurs, équipé d'un bouclier et de l'hypernavigation. Il tire des projectiles composé de Réplicateurs afin d'infester le vaisseau-cible. Ce vaisseau réussit notamment l'exploit de ressortir de l'horizon d'un trou noir, chose normalement impossible.

Vaisseaux de la Tau'ri

X-301 
C'est le premier prototype de chasseur terrien. C'est un planeur de la mort goa'uld modifié (seuls quelques équipements sont de la Terre, notamment les armes). Celui-ci avait été récupéré lors de la tentative d'invasion de la Terre par Apophis. Il sera malheureusement perdu à la suite de l'activation d'une sécurité automatique créée par Apophis.

F-302 

C'est le premier chasseur entièrement construit par les Terriens, seul l'hypernavigation du prototype reste une technologie goa'uld. Un escadron de ce type d'appareil participa à la défense de la Terre lors de la bataille en Antarctique, à la suite de l'attaque d'Anubis. En plus d'escadrons basés au sol, ce chasseur est également embarqué dans les vaisseaux de classe DSC-304. Ils apparaissent également plusieurs fois dans Stargate Atlantis et dans le pilote de Stargate Universe.

BC-303 

Le X-303, renommé plus tard BC-303, est le premier type de croiseur spatial construit par la Terre. Le seul vaisseau de cette classe fut le Prométhée. Après construction, les Asgards l'ont équipé de boucliers défensifs, puis de l’hyper navigation. Il a été détruit par un satellite défensif ori. Cependant, il participa à la défense de la Terre lors de l'attaque d'Anubis, sous le commandement du Général Hammond.

DSC-304 

La classe de vaisseau DSC-304 profita de l'expérience acquise lors de la construction du BC-303 Prométhée ainsi que de l'acquisition de plusieurs technologies, notamment par les Asgards. À la fin de la série Stargate SG-1, les DSC-304 sont les vaisseaux les plus puissants de la galaxie.

Six exemplaires ont été construits :
 Dédale
 Odyssée
 Korolev
 Sun Tzu
 Apollo
 Phoenix/George Hammond, le Phoenix est renommé dans notre réalité le George Hammond à la suite de la mort de ce dernier.

Vaisseaux des Wraiths

Dart 

Les darts sont les chasseurs typiques des Wraiths. Ils servent essentiellement à faire les sélections des humains sur les planètes sous leur contrôle en passant par la porte des étoiles.

Croiseurs 
C'est un vaisseau essentiellement conçu pour les batailles spatiales, les Wraiths en avaient construits un grand nombre pendant leur guerre contre les Anciens, mais ils ont délaissé ces vaisseaux après leur victoire.

Vaisseaux de reconnaissance 
Vaisseau de conception wraith qui possède un armement standard.

Vaisseaux ravitailleurs 
Gros vaisseaux cargos, un peu plus gros que les croiseurs, conçus aux temps de la guerre contre les Anciens pour transporter du bétail humain, modèle actuellement obsolète (rencontré par une équipe d'Atlantis lorsque celui-ci n'était plus qu'une épave échouée, à la fin de la saison 1).

Vaisseaux-ruche 
C'est le principal vaisseau spatial de la flotte wraith. Il sert à la fois pour les combats spatiaux et de lieu d'habitation. Ils sont très grand et peuvent transporter des milliers de Wraiths et des centaines de Darts.

Vaisseaux des Asurans (réplicateurs de Pégase)

Croiseurs Asurans 

Ce type de vaisseau asuran apparaît pour la première fois dans Dernier Recours. Le vaisseau tente de stopper le jumper de Sheppard qui est en orbite de la planète Asura.

Le croiseur Asuran est construit et utilisé dans la galaxie de Pégase par les Asurans, il est plus grand et plus large qu'un DSC-304.

Ce vaisseau est une réplique des vaisseaux Anciens de classe aurore il est doté d'une hyperpropulsion, et de senseurs longue portée. Son armement est composé de drones et de canons à énergie. Son bouclier fait partie des plus puissants de la franchise.

Croiseurs légers Asurans 
Autre type de vaisseau asuran, celui-ci semble être conçu pour l'attaque rapide. En raison de ses petites dimension d’environ  de long,  de large et  de haut, ce type de vaisseau asuran est très maniable et est équipé de drones, ce qui en fait un vaisseau d'attaque extrêmement dangereux pour ses ennemis.

Vaisseaux Voyageurs 
Les Voyageurs utilisent leurs vaisseaux pour voyager dans la galaxie mais s'en servent aussi comme habitation, dans la mesure où ils sont un peuple nomade. Cela leur permet de se protéger des sélections wraiths. Leur taille exacte n’est pas connue mais on peut estimer qu’ils font la moitié de la taille d'un BC-304.

Ils sont équipés de canons à plasma d’une couleur rouge et de boucliers. La technologie des vaisseaux travellers est suffisamment avancée pour leur permettre de résister à plusieurs tirs de canons à plasma provenant de vaisseaux asurans de la classe Aurore.
Ils participèrent à la coalition Wraiths-Atlantis-Travellers qui détruisit la planète-mère des Asurans.

Autres vaisseaux

Poros 
Ce petit croiseur de construction olésienne possède trois réacteurs, et probablement un armement défensif et offensif, mais cette information n’est pas confirmée. Les pilotes ont la possibilité d’utiliser les réacteurs du vaisseau pour repousser et souffler les criminels qui s’approcheraient à une certaine distance. Ce vaisseau ne semble pas posséder la faculté d’aller dans l’espace et ne peut franchir la porte des étoiles, en raison de sa taille.

Terraformeur gadmeer 
Vaisseau géant conçu par la race disparue des Gadmeers pour terraformer une planète entière. Leur physiologie étant basée sur le soufre et non sur le carbone, comme l'environnement de la plupart des planètes, ils sont obligés de détruire l'environnement d'une planète afin de faire renaître leur environnement à base de soufre.

Seberus 
Vaisseau-prison serrakin que SG-1 trouva écrasé sur une planète. Ils aideront le commandant du vaisseau, Warrick, à redécoller. Ce même vaisseau participa à la Boucle de Kon Garat, une course à travers un système solaire dans laquelle Samantha Carter fut prise par Warrick comme copilote.

Stromos 
Vaisseau de sauvetage ardenian trouvé écrasé sur une planète déserte par SG-1. Il a été construit afin de transporter un peuple dont la planète était condamnée. Il contient des caissons d’hibernation pour  passagers : en effet, le Stromos ne possédant pas l'hyperpropulsion, le voyage aurait duré des dizaines d'années.

Notes et références